Сезон ФК «Реал Сосьєдад» 2010—2011 - 65-й сезон футбольного клубу Реал Сосьєдад у найвищому дивізіоні іспанського футболу. Провівши три сезони в Сегунда Дивізіоні, баскський клуб потрапив до Ла-Ліги, посівши перше місце Сегунді 2010.

Гравці

Склад команди

Номінальне розташування 
Стартова одинадцятка
Стартовий склад у більшості офіційних матчів упродовж сезону.

|}

Статистика гравців

Літні трансфери

Прийшли

Пішли

Пішли в оренду

Повернення з оренди 
Курсивом позначено гравців, що повернулись до клубу але полишили його напередодні сезону

Закінчення оренди

Передсезонні

Ліга BBVA

Копа-дель-Рей 

За сумою двох матчів Реал Сосьєдад поступився 5–3 і вибув з подальшої боротьби

Див. також 
Кубок Іспанії з футболу 2010—2011
Ла-Ліга 2010—2011

Посилання 

Real Sociedad Fixtures and Results 2010-2011

Реал Сосьєдад
Сезони ФК «Реал Сосьєдад»